Michał Cieślak (ur. 1968) – polski wioślarz-sternik, olimpijczyk, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992)
 Michał Cieślak (ur. 1974) – polski polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji
 Michał Cieślak (ur. 1989) – polski bokser wagi junior ciężkiej